Сушица може бити:

 Сушица (болест), други (народни) назив за болест туберкулозу.

мада много чешће представља топоним.

Постоје села у Србији са овим називом:
 Сушица (Ваљево), насеље града Ваљева у Колубарском округу,
 Сушица (Исток), насеље општине Исток у Пећком округу.
 Сушица (Крушевац), насеље града Крушевца у Расинском округу.
 Сушица (Приштина), насеље града Приштине у Косовском округу,
 Сушица (Сјеница), насеље у општини Сјеница у Златиборском округу или

а такође и у Северној Македонији:
 Сушица (Гостивар), насеље у општини Гостивар;
 Сушица (Македонски Брод), насеље у општини Македонски Брод;
 Сушица (Маврово и Ростуша), насеље у општини Маврово и Ростуша;
 Сушица (Петровец), насеље у Скопској котлини у близини Катланова у општини Петровец;
 Сушица (Ново Село), насеље у близини Струмице у општини Ново Село;
 Маркова Сушица, насеље у општини Студеничани 18 -{km}- од Скопља;

као и у Бугарској:
 Сушица (Симитли), насеље у општини Симитли у Благоевградској области;
 Сушица (Стражица), насеље у општини Стражица у Великотрновској области;
 Сушица (Трекљано), насеље у општини Трекљано у Ћустендилској области;

мада може бити и 
 Сушица (Златибор), река на Златибору;
 Сушица (насеље), месна заједница градске општине Стари град у оквиру града Крагујевца;
 Сушица (Крагујевац), поток у Крагујевцу;
 Сушица (притока ?), речица у Хрватској.

Види још 
 Сушево